Владимир Кузнецов (род. 21 апреля 1984 года) — казахстанский тяжёлоатлет, мастер спорта Республики Казахстан международного класса.

Биография 
Владимир Кузнецов на внутренних соревнованиях выступает за ВКО и Семей.
Тренируется у В. А. Лю-Шина и А. В. Лю-Шина.
9-кратный чемпион Казахстана.

На чемпионате Азии 2004 года в Алматы, показав результат 155+190=345, завоевал «бронзу» в толчке, а по сумме оказался четвёртым.

На следующий год на чемпионате Азии 2005 года в Дубае, показав такой же результат, он взял «золото» как в сумме, так и в каждом упражнении.

На чемпионате Азии 2007 года в Тайане, показав результат 142+180=322, взял «бронзу» за толчок и сумме двоеборья.

На чемпионате Азии 2011 года в Тунлине, показав результат 160+190=350, взял «бронзу» в категории до 85 кг как в сумме, так и в каждом упражнении.

На чемпионате мира 2009 года в Кояне с результатом 170+206=376 стал четвёртым, но взял малую «бронзу» в толчке.

На Олимпиаде-2008 в Пекине с суммой 351 кг В.Кузнецов был девятым.

Женат, воспитывает сына. Имеет высшее образование.

Ссылки 
 Владимир Кузнецов на сайте Федерации тяжёлой атлетике Казахстана
 Владимир Кузнецов на сайте НОК Казахстана
 Ни дня без медалей на Чемпионате Мира!
 О премировании спортсменов …

Тяжелоатлеты Казахстана
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Мастера спорта Республики Казахстан международного класса